Стефан Едберг је освојио турнир. У финалу је победио Бориса Бекера резултатом 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4.

Носиоци 

  Иван Лендл (полуфинале)
  Борис Бекер (финалиста)
  'Стефан Едберг (победник)
  Џон Макенро (прво коло)
  Андрес Гомез (прво коло)
  Тим Мејот (прво коло)
  Бред Гилберт (четвртфинале)
  Арон Крикстин (Повукао се пре почетка турнира)''
</ol>

<li>  Џим Куријер (треће коло)
<li>  Јонас Свенсон (треће коло)
<li>  Ги Форже (четврто коло)
<li>  Пит Сампрас (прво коло)
<li>  Мајкл Ченг (четврто коло)
<li>  Петр Корда (прво коло)
<li>  Анри Леконт (друго коло)
<li>  Јаник Ноа (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1990.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1990.